Le nom cantou ou Cantou peut désigner :
 Cantou : cheminée plus ou moins monumentale dans les maisons paysannes du sud-ouest de la France. 
 Centre d'activités naturelles tirées d'occupations utiles (« Cantou ») : section d'une maison de retraite accueillant des patients en perte d'autonomie et de repères spatio-temporels, notamment atteints de la maladie d'Alzheimer. Ces structures portent des noms variés, l'un des plus fréquents étant Unités Alzheimer (voir aussi l'article Prise en charge sociale dans les démences).

Notes et références